Názvem National League jsou pojmenovány tyto aktivní a historické sportovní soutěže:
 National League, anglická šestá nejvyšší fotbalová soutěž
 National League North, anglická sedmá nejvyšší fotbalová soutěž
 National League South, anglická sedmá nejvyšší fotbalová soutěž
 National League A, švýcarská nejvyšší soutěž ledního hokeje
 National League B, švýcarská druhá nejvyšší soutěž ledního hokeje
 Národní liga (baseball), americká profesionální liga baseballu